Gnadenberg kan syfta på:

 Kloster Gnadenberg – ett birgittinkloster mellan Altdorf och Nürnberg
 Gnadenberg, Schlesien – en herrnhutisk koloni vid Bunzlau i Schlesien